Tennis-Herreneinzel (Halle) der Olympischen Sommerspiele 1908.

Das Finale bestritten Arthur Gore und George Caridia, das Gore mit 6:3, 7:5 und 6:4 gewann. Die Bronzemedaille gewann Josiah Ritchie, da Wilberforce Eaves nicht mehr zum Spiel um Bronze antreten konnte.

Ergebnisse

Weblinks 
 Herreneinzel (Halle) auf olympedia.org (englisch)

Tennis-Herreneinzel (Halle)
1908 (Halle)
Tennisturnier in London
Tennisturnier 1908
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham